E4 – jedna z międzynarodowych dróg transeuropejskich
 E4 – jeden z europejskich szlaków wędrówkowych
 E4 – stacja telewizyjna należąca do Channel 4
 E4 – oznaczenie autostrady w Japonii